Ишкуль — топоним, гидроним:

 Ишкуль — вершина Ишкульского хребта (Челябинская область).
 Ишкуль — озеро у подножия горы Ишкуль (Челябинская область).
 Ишкуль — хребет в Ильменских горах (Челябинская область).
Ишкуль — деревня в Колосовском районе Омской области, упразднена в 1974 г.